Johann Neuber ist der Name folgender Personen:

* Johann Neuber (Schauspieler) (1697–1759), deutscher Schauspieler und Ehemann von Friederike Caroline Neuber
 Johann Christian Neuber (1736–1808), deutscher Steinschneider und Hofjuwelier in Dresden